João Neiva kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 João Neiva (ort), Espírito Santo, 
 João Neiva (kommun), Espírito Santo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar